Jetty (englisch für Pier) steht für:
 Busselton#Busselton Jetty, Australien
 Alte Landungsbrücke (Swakopmund), koloniale Seebrücke in Namibia

Sonstiges:
 Jetty (Webserver)
 Jetty-Halbinsel, Halbinsel an der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika

Siehe auch:
 Seebrücke
 Jetti